Perebrody (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Perebrody (Sarny), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny
 Perebrody (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten